Мусатов Володимир Іванович — російський і радянський театральний актор, німецькомовний диктор доби Другої світової війни.
 Мусатов Ігор Максимович — російський хокеїст, лівий нападник.
 Мусатова-Кульженко Єлизавета Іванівна — українська та російська концертно-камерна співачка й вокальний педагог.
Прізвища